

Folklore
 Hocus pocus, expression magique.

Cinéma 
 Hocus Pocus (Hocus Pocus : Les Trois Sorcières), film sorti en 1993.
 Hocus Pocus 2, film prévu pour 2022

Musique 
Hocus Pocus, groupe de rap français formé en 1995.
Hocus Pocus, nom alternatif du duo de musique électronique néerlandais Doop.
 Hocus Pocus, chanson du groupe de rock progressif néerlandais Focus.

Jeu vidéo 
 Hocus Pocus, jeu vidéo de plates-formes sorti en 1994.

Littérature 
 Hocus Pocus, titre original du roman Abracadabra de Kurt Vonnegut sorti en 1992.
 Hocus Pocus, album de bande dessinée de la série Mélusine.